Герасиме́нко — украинская фамилия. Известные носители:

 
 Герасименко, Алексей Петрович (род. 1970) — советский и российский футболист.
 Герасименко, Анастасия Андреевна (1907—1980) — советская работница сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 
 Герасименко, Василий Филиппович (1900—1961) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 
 Герасименко, Виталий Максимович (1924—2002) — советский конструктор.
 Герасименко, Владимир Алексеевич (1910—1987) — советский инженер-оружейник.
 Герасименко, Владимир Владимирович — российский конструктор
 Герасименко, Глеб Львович (род. 1988) — российский профессиональный баскетболист.
 
 Герасименко, Екатерина Георгиевна (род. 1990) — белорусская гребчиха-каноистка.
 Герасименко, Емельян Иванович (1912—1964) — Герой Советского Союза.
 Герасименко, Ефим Васильевич (1870—1933) — крестьянин, член III Государственной думы.
 Герасименко, Иван Саввич (1913—1942) — Герой Советского Союза.
 Герасименко, Игорь Леонидович (род. 1984) — Герой Украины.
 Герасименко, Кость (1907—1942) — украинский советский поэт и драматург, журналист, военный корреспондент.
 Герасименко, Марина Константиновна (1941—2003) — советская и украинская актриса.
 
 Герасименко, Назар Евстратович (1903—1942) — участник Минского коммунистического подполья в годы Отечественной войны.
 Герасименко, Наталья Петровна (род. 1953) — советский и украинский учёный-палеогеограф.
 
 Герасименко, Олеся Михайловна (род. 1983) — российская журналистка и писатель.
 Герасименко, Пётр Васильевич (род. 1939) — прочнист.
 Герасименко, Прокопий Михайлович (1914—1944) — Герой Советского Союза.
 Герасименко, Светлана Ивановна (род. 1945) — украинский и таджикистанский астроном.
 Герасименко, Станислав Дмитриевич (род. 1947) — украинский политик.
 Герасименко, Юрий Петрович (род. 1952 года) — российский физиолог.

См. также